Makarov kan som auktorsförkortning betyda:

 Slobodan E. Makarov
 Vladilen V. Makarov

Robotskapade auktorsförkortningar